Caco, en la mitología griega, es hijo del dios del fuego Vulcano.

Caco (o su plural cacos) puede referirse a:
 Cacos, un grupo militar histórico de Haití.
 El término despectivo que se usa para denominar a los ladrones en España.
 El cacó, un roedor de gran tamaño del noroeste de Sudamérica.
 Hipocorístico de varios nombres, como Alejandro (p. ej., Caco Morán) o Carlos (p. ej., Caco Senante).